La ligne 403 est une ancienne ligne de tramway du réseau de Tournai de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui a fonctionné entre le  et le .

Histoire 

La ligne est mise en service le  en traction vapeur entre la gare d'Ath et Œudegien (nouvelle section, capital 99), la section Bouvignies Jonction - Ath Gare est commune avec la ligne 402 Tournai - Frasnes-lez-Anvaing prolongée le même jour vers Ath. L'exploitation est assurée par la SA des Tramways urbains et vicinaux (TUV).

Le , la ligne est prolongée d'Œudegien vers la station de Lahamaide (nouvelle section, capital 99) puis le  de Lahamaide vers la gare de Flobecq (nouvelle section, capital 99).

Le , les capital 99 « Ath - Flobecq » est fusionné dans le n°95 « Banlieue de Tournai ».

La retraite allemande en  entraine la suspension du service qui ne reprendra que le , la SNCV ayant entre-temps en  repris l'exploitation du réseau de Tournai, elle fait de même à la remise en service de la ligne.

Le , la traction vapeur est remplacée par des autorails.

La ligne est supprimée le , entrainant la fermeture à tout trafic de la section Ath Gare - Flobecq Rue Georges Jouret (capital 95), la courte section depuis cette rue jusqu'à la gare de Flobecq restant en service pour la ligne 370B. Elle est remplacée par ligne d'autobus sous l'indice 10.

Infrastructure

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 

Tableaux :
 403 en .

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Monographies

Voir aussi

Articles connexes 

 Lignes de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut • Réseau de Tournai

Liens externes 

 Plan de la ligne et des lignes de la SNCV sur OpenHistoricalMap

Ligne du tramway de Tournai
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut